Scheglmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alphons Maria Scheglmann (1858–1937), deutscher Geistlicher, Generalvikar und Dompropst
 Sylva Scheglmann, österreichische Kunsthistorikerin